ałun potasowy – minerał
 ałuny – grupa minerałów